Йонас (Ёнас) ( и ):
 немецкие имя и фамилия, происходят от библейского имени Иона (евр. «голубь»);
 литовское имя, происходит от еврейского имени Йоханан (евр. «Божья милость») и его производных у разных народов: Ян, Иван, Ганс, Джон, Юкка, Джованни, Жан и т. д.

Известные носители 
Литовское имя Йонас:
 Йонас Валунас (1899—1943) — литовский антифашист, известный под псевдонимом Юозас Витас.
Немецкая фамилия Йонас:
 Йонас, Беньямин (род. 1990) — немецкий легкоатлет.
 Йонас, Оливер (род. 1979) — немецкий хоккеист.
 Йонас, Петер (род. 1941) — австрийский фигурист-одиночник.
 Йонас, Регина (1902—1944) — первая в мире практикующая женщина-раввин.
 Йонас, Франц (1899—1974) — президент Австрии в 1964—1974 гг.
 Йонас, Фридрих (1845—1920) — педагог и писатель.
 Йонас, Ханс (1903—1993) — немецко-американский философ.
 Йонас, Херберт (род. 1988) — австрийский гандболист.
 Йонас, Эмиль Иаков (1824—1912) — немецкий писатель.
 Йонас, Юстус (1493—1555) — друг и помощник Лютера, профессор богословия и пробст в Виттенберге.
 Йонас, Ренксе (1975) — шведский музыкант, основатель метал группы Katatonia.

Другое 
 Универмаг «Йонас» — историческое здание в Берлине, памятник архитектуры.

См. также 
 Джонас
 Йона

Литовские имена